Příjmení Barros nosí více významných osobností:

 Ana Beatriz Barros (* 1982) –  brazilská modelka
 Benoit Barros (* 1989) – francouzský profesionální fotbalista
Gábor Baross (1848–1892) – uherský politik
 João de Barros (1496–1570) – portugalský historik a zeměpisec
 Marisa Barrosová (* 1980) – portugalská vytrvalkyně